Kyoto of Kioto kan verwijzen naar:

 Kyoto (prefectuur), een prefectuur in Japan
 Kyoto (stad), een stad gelegen in die prefectuur
 Kyoto-protocol, een klimaatverdrag
 Kyoto (Tangerine Dream), album van Tangerine Dream uit 2005